Paradrina nigrofasciata är en fjärilsart som beskrevs av Hoffmann 1916. Paradrina nigrofasciata ingår i släktet Paradrina och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
nigrofasciata